Шереметьевское — топоним и гидроним в России:

 Шереметьевское — село в Тбилисском районе Краснодарского края.
 Шереметьевское — озеро в Лужском районе Ленинградской области.